Храм Рождества Христова в Черкизове — православный храм, принадлежащий к Знаменскому благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви.

Находится по почтовому адресу: Ленинградское шоссе, дом № 354, Москва. Храм построен в 1779—1789 годах в селе Черкизове в архитектурном стиле, характерном для переходного периода от позднего барокко к классицизму. Церковь имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

История 
Первое упоминание о деревянной церкви Рождества Христова в селе Черкизово относится к 1584—1586 годам. В 1778 году было подано прошение о строительстве нового каменного храма. В 1779 году началось строительство храма и 3 ноября 1789 года он был освящён. Архитектор церкви доподлинно неизвестен (предположительно, это был один из представителей казаковской школы). В 1812 году церковь была разграблена французами и их союзниками, однако святыни были спрятаны местным священником и не пострадали.
23 верста, от Москвы, «село графа С. С. Уварова с красивой каменной церковью и опрятными домиками, показывающими довольствие и порядок. К селу принадлежит до 600 душ крестьян».
В 1855 году в связи с ростом числа прихожан настоятель церкви обратился к митрополиту Филарету с прошением расширить церковь двумя приделами. Через два года был утверждён план расширения церкви и начались строительные работы. 10 июня 1860 года был освящён Казанский придел. Дата освящения придела Святителя Николая неизвестна. В 1901 году по просьбе причта был составлен план пристройки к трапезной помещения для ризницы.

После Октябрьской революции (переворота) храм некоторое время являлся действующим. В 1938 году последний настоятель церкви Голубев был арестован и расстрелян. 8 июня 1940 года Мособлисполком подписал ходатайство о закрытии церкви. Там разместилась мельница, позднее — склад, клуб и магазин мебели. В начале 1990-х годов начались работы по восстановлению храма. Первая служба прошла там в 1993 году.

Духовенство 
 Настоятель храма — иерей Максим Абд
 Протоиерей Дмитрий Бондаренко
 Диакон Владимир Кузнецов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт.

Рождества Христова
Ч
Молжаниновский